Le nom Paul Mauriat est porté par les personnes suivantes :
 Paul Mauriat (1887-1964), joueur français de rugby à XV ;
 Paul Mauriat (1925-2006), chef d'orchestre, un arrangeur musical et un compositeur français.

Voir aussi